

Geografia 
 Currie – città della Tasmania, in Australia
 Currie – comune del Minnesota, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Arthur Currie (1875-1933) – generale canadese
 Billy Currie (1950) – musicista e compositore britannico
 Cherie Currie (1959) – cantante e attrice statunitense
 Edwina Currie (1946) – scrittrice, giornalista ed ex politica britannica
 Finlay Currie (1878-1968) – attore cinematografico, teatrale e televisivo scozzese
 Jim Currie (1916-1987) – cestista statunitense
 Lorne Currie (1871-1926) – velista britannico
 Matthew Currie Holmes (1974) – attore canadese
 Michael Currie (1928-2009) – attore statunitense
 Monique Currie (1983) – cestista statunitense
 Nancy Currie (1958) – astronauta e ingegnere statunitense
 Philip J. Currie (1949) – paleontologo canadese
 Sondra Currie (1952) – attrice e produttrice cinematografica statunitense
 Stephanie Currie (1997) –  sciatrice alpina canadese
 Tony Currie (1950) – calciatore inglese